Rosa 'Pierre de Ronsard' — сорт плетистых крупноцветковых роз. Первый сорт серии роз «Romantica», сочетающих густомахровые цветки «старинной» формы с силой и здоровьем современных сортов.

Назван в честь Пьера де Ронсара, французского поэта XVI века, 400-летие со дня смерти которого отмечали в Париже в 1985 году. Имя Пьера де Ронсара было широко известно во Франции, но меньше — в остальном мире, поэтому по предложению Клауса Штробеля, агента Meilland в Германии, в качестве второго названия для сорта было выбрано 'Eden Rose ®' или 'Eden Climber ™' (исключительная красота этой розы воплощала для него идею рая). Сорт не следует путать с другими, имеющими «Eden Rose» в названии:
 чайно-гибридной розой 'Eden Rose' с темно-розовыми цветками, выведенной Франсисом Мейаном в 1950 году
 плетистой формой 'Eden Rose' — сортом 'Eden Rose, Cl. ®' (или 'Eden Rose, Cl.'), выявленным Аланом Мейаном в 1962 году.

Биологическое описание 
Высокий (100—365 см), компактный, ветвистый куст, нарастает медленно.

Побеги толстые, жёсткие; шипов мало.

Листья жёсткие, тёмно-зелёные, полуглянцевые.

Цветки чашевидные или розетковидные, густомахровые, крупные (средний диаметр 7,5 см, до 12 см, поникают под собственным весом), 55-65 лепестков; появляются обычно одиночно.

Лепестки кремово-белые или цвета слоновой кости, с карминно-розовым краем, внешние лепестки часто имеют зелёный оттенок. Общий цвет весьма изменчив — иногда розовый может быть более выражен в центре цветка, а белый — по краям.

Цветение обильное (особенно в начале сезона) и практически непрерывное.

Аромат лёгкий или умеренный.

В культуре 

Может использоваться в садах, как ландшафтное растение, выращиваться на опорах или стенах, заборах и т. п. Популярен в странах с жарким, сухим климатом; в прохладном и влажном климате цветки редко распускаются до конца.

Зоны зимостойкости (USDA-зоны): от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до 9b, по другим данным шестая зона.

Болезни и вредители 

Сорт очень устойчив к болезням роз.

Происхождение 
По данным HelpMeFind:

Награды 
 2000 — Forest City Rose Society Show, США
 2000 — Greater Gwinnett Rose Society Show, США
 2000 — Rocky Mountain District Show, США
 2001 — Syracuse Rose Society Show, США
 2006 —  (The World’s Favourite Rose), введена в Зал славы Мировой федерации обществ розоводов (WFRS)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный мини-сайт о сорте от Meilland International.
 Pierre de Ronsard на сайте Rosebook

Pierre de Ronsard